Класси́ческая шко́ла:
 Классическая школа в экономической науке — направление в экономической мысли.
 Классическая школа — направление во французской живописи.
 Классическая школа — направление в криминологии.
 Классическая школа уголовного права — направление в уголовно-правовой науке